Вомо́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на південний схід від Парижа, 155 км на північний захід від Діжона, 45 км на північ від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 129 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 352,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вомор на сайті французького Національного інституту географії
 Вомор на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вомор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вомор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вомор на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна